Гулянка:

 Гулянка — тип лодки, использующийся в среднем и нижнем Поволжье.

 Гулянка — село на Украине, в Коростенском районе Житомирской области.
 Гулянка — в Окнянском районе Одесской области.